Allersdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Allersdorf (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Allersdorf (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Allersdorf (Bogenberg), aufgelassener Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Bogenberg, Landkreis Bogen, Bayern
 Allersdorf (Gößweinstein), Ortsteil des Marktes Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Allersdorf (Großbreitenbach), Ortsteil der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach, Ilm-Kreis, Thüringen
 Allersdorf (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Allersdorf (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Allersdorf (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Allersdorf im Burgenland, Ortschaft von Weiden bei Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Allersdorf (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Allersdorf (Amstetten), Stadtteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Allersdorf (Gemeinde St. Georgen am Ybbsfelde), Ortsteil von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Allersdorf (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Allersdorf (Gemeinde St. Martin), Ortschaft von Sankt Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Allersdorf (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark (ehem. Gemeinde)

Siehe auch:
 Allerdorf
 Allersberg